Poppendorf – austriacka gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Feldbach
 Poppendorf – niemiecka gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock
 Poppendorf – dzielnica niemieckiego miasta Marlow